69 Love Songs är indiepopbandet The Magnetic Fields sjätte studioalbum, släppt den 7 september 1999 på skivbolaget Merge Records. Den består, som titeln anvisar, av 69 låtar som handlar om kärlek, fördelade på tre CD-skivor. Samtliga låtar är skrivna av frontmannen Stephin Merritt.

Låtlista

Referenser 

Musikalbum 1999
Amerikanska musikalbum
Trippelalbum
Amerikanska konceptalbum
Engelskspråkiga musikalbum